Onderdistrict in Indonesië
 Rambutan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Rambutan (Ciracas), een plaats in het regentschap Oost-Jakarta in de provincie Jakarta 
 Rambutan (Rambutan), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
Anders
 Ramboetan (Nederlandse naam komt van het Indonesische rambutan), een vrucht uit de zeepboomfamilie (Sapindaceae)